Paetinus ist das Cognomen folgender Personen:
 Marcus Fulvius Curvus Paetinus, römischer Suffektkonsul 305 v. Chr.
 Marcus Fulvius Paetinus, römischer Konsul 299 v. Chr.
 Servius Fulvius Paetinus Nobilior, römischer Konsul 255 v. Chr.
 Quintus Articuleius Paetinus, römischer Konsul 123 n. Chr.